Gegeven, meestal in het meervoud (data) gebruikt
Datum (dagaanduiding), een bepaalde dag van de kalender
Geodetisch datum, een aanduiding van de nulpunten die zijn gekozen voor de geografische coördinaten